Alice FitzAlan (1314-1385/86) – figlia di Edmund FitzAlan, IX conte di Arundel
Alice FitzAlan (1350-1416) – figlia di Richard FitzAlan, X conte di Arundel
Alice FitzAlan (1378-1415) – figlia di Richard FitzAlan, XI conte di Arundel